Die Nordische Skiweltmeisterschaften 1980 wurde im schwedischen Falun ausgetragen. Der einzig veranstaltete Wettbewerb im Rahmen dieser Weltmeisterschaft war der 20-km-Langlauf der Frauen, da dieser aus dem olympischen Programm der Olympischen Winterspiele 1980 genommen wurde. Der Wettkampf wurde am 8. März 1980 ausgetragen.

Die Nordischen Skiweltmeisterschaften von 1980 in Falun gelten jedoch nicht als eigenständige Nordische Skiweltmeisterschaften, sondern nur als ausgelagerter Wettbewerb zu den 33. Nordischen Skiweltmeisterschaften im Rahmen der Olympischen Spiele 1980.

20 km Langlauf Frauen 

Datum:  8. März 1980

Teilnehmer: 35 genannt; 34 gestartet; 32 gewertet;

Quellen 
 Svenska Skidspelen Falun 6-11 Mars 1980 Längdtävlingar: Inofficiell resultatlista, Lördag 8/3, VM för Damer 20 km Längdlöpning, FIS
 VM 20 km, Sportsbokens resultatservice, in: Jan Hedenstad (Ed.): "Sportsboken 80-81". Dreyer bok Stavanger, Stavanger 1981, S. 323. ISBN 82-7096-088-8
 World Championship Falun SWE, in: Carlo Caianello, "Cross country skiing 1970-81: Ladies". www.lulu.com. ID: 16821187

Skilanglauf Frauen
Skilanglaufwettbewerb